Ка́рлос Энри́ке Эстра́да Моске́ра (; ) — колумбийский футболист, выступавший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 1990 года в составе национальной сборной Колумбии.

Получил прозвище La Gambeta от спортивного комментатора Марио Альфонсо Эскобара за его талант дриблинга.

Клубная карьера 
Карлос Эстрада родился 1 января 1961 года в Тумако, Колумбия. В возрасте 17 лет он переехал в Кали, чтобы окончить среднюю школу, и ярко проявил себя в местной любительской команде, чем привлёк внимание представителей клуба «Депортес Толима». Вскоре после этого нападающий подписал контракт с клубом и в 1981 году провёл свой первый матч в профессиональном футболе. В 1983 году перешёл в «Депортиво Кали» за 1 миллион долларов. В клубе, тренером которого был Владица Попович, Карлос сформировал на поле атакующее трио с  и Карлосом Вальдеррамой.

После того, как Эстрада дважды подряд стал вице-чемпионом Колумбии, в 1987 году он получил предложение от Луиса Аугусто Гарсии перейти в «Мильонариос» и вскоре после этого присоединился к клубу. В новой команде Карлос два сезона подряд завоёвывал чемпионский титул. В 1989 году дошёл до четвертьфинала Кубка Либертадорес, где отметился забитым мячом в ответном матче, однако по сумме двух матчей его команда уступила клубу «Атлетико Насьональ» и покинула турнир при спорном судействе. В связи с протестами в адрес арбитра  Эстрада получил дисквалификацию на год на матчи под эгидой КОНМЕБОЛ, из-за чего пропустил весь отборочный турнир чемпионата мира 1990 года.

В начале следующего года вернулся в клуб «Депортиво Кали». После чемпионата мира был близок к переходу в «Штутгарт» и сыграл за клуб в товарищеском матче, однако в итоге стороны не смогли прийти к согласию. После серьёзной травмы, полученной во время Кубка Америки 1991 года, карьера нападающего оказалась под угрозой, но в конце 1992 года он сумел восстановиться и вернуться в игру. В 1993 году перешёл в клуб «Индепендьенте Медельин». По итогам сезона клуб был близок к завоеванию чемпионства, однако упустил титул на последних минутах, заняв второе место, в связи с чем Эстрада не смог сдержать слёз. В следующем году футболист в третий раз в своей карьере стал игроком «Депортиво Кали». В 1995 году Эстрада вернулся в «Индепендьенте Медельин», однако уже в апреле покинул клуб из-за полученной травмы правого колена, после чего завершил свою карьеру.

Карьера в сборной 
Эстрада дебютировал за национальную сборную Колумбии 3 февраля 1989 года в домашнем товарищеском матче против Перу, в котором Колумбия выиграла со счетом 1:0 благодаря пенальти, реализованному вратарём Рене Игитой. В 1990 году он вошёл в состав сборной Колумбии на чемпионате мира в Италии. Карлос сыграл во всех матчах, в первых двух из которых выходил на замену: против ОАЭ (2:0), Югославии (0:1), ФРГ (1:1) и матче 1/8 финала против Камеруна (1:2 после дополнительного времени). В 1991 году принял участие в Кубке Америки в Чили, в котором из-за полученной травмы появился на поле только в стартовом матче против Эквадора (1:0). Всего в течение двух лет, проведённых в составе национальной сборной, Эстрада сыграл 12 матчей за Колумбию, не отметившись забитыми голами.

Тренерская карьера 
В начале 2004 года Эстрада был назначен главным тренером клуба «Реал Картахена». 8 мая того же года напал на судью, в связи с чем получил дисквалификацию на 42 матча. В 2009 году возглавил клуб «Депортес Пальмира», принимавший участие в , но ушёл в отставку после шести поражений подряд в Апертуре; во второй половине года он был принят на работу в клуб «Альянса Петролера». В настоящее время работает тренером молодёжных команд.

Достижения 
Мильонариос
 Чемпионат Колумбии (2): 1987, 1988

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Реал Картахена»